Deep Thought (englisch sinngemäß Tiefgründiger Gedanke) bezeichnet
 einen Computer in dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis, siehe 42 (Antwort)
 einen Schachcomputer, der nach diesem fiktionalen Computer benannt ist, siehe Deep Thought (Schachcomputer)